Il torneo femminile di Pallacanestro ai Goodwill Games 1994 si è svolto nella città russa di San Pietroburgo, ed ha visto la vittoria degli .

Partecipanti

Prima fase

Semifinali

Finali 
5º-6º posto

3º-4º posto

1º-2º posto

Classifica 

III Goodwill Games
Pallacanestro ai Goodwill Games
Pallacanestro nel 1994